Demain dès l'aube est le titre de plusieurs œuvres :
 Demain, dès l'aube…, poème de Victor Hugo, publié en 1856 dans le recueil Les Contemplations
 Demain dès l’aube…, film de Denis Dercourt, sorti en 2008